Будюк () — украинская фамилия. Известные носители:

 Будюк, Григорий Ефимович — бывший главный инженер Таганрогского авиационного завода имени Г. Димитрова.
 Будюк, Николай Васильевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.